Westerfelde steht für:
 Westerfelde (Selm), Bauerschaft der Stadt Selm im nordrhein-westfälischen Kreis Unna
 LSG-Westerfelde, Landschaftsschutzgebiet im nordrhein-westfälischen Kreis Unna, siehe Liste der Landschaftsschutzgebiete im Kreis Unna